San Pablo může být:

 San Pablo (Colorado)
 San Pablo (Kalifornie)
 San Pablo (Chile)
 San Pablo (Leon Cortés) – město v Kostarice v kantonu Leon Cortés
 San Pablo (Turrubares) – město v Kostarice v kantonu Turrubares